Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1999 проходил в норвежских городах Осло, Хамар и Лиллехаммер с 1 по 16 мая 1999 года.

Участвующие команды 
Пять команд прошли на чемпионат по результатам квалификационного турнира

Группа A
  (состав)
  (состав)
  (состав)
  (состав)

Группа B
  (состав)
  (состав)
  (состав)
  (состав)

Группа C
  (состав)
  (состав)
  (состав)
  (состав)

Группа D
  (состав)
  (состав)
  (состав)
  (состав)

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный этап

Группа E

Группа F

Плей-аут

Группа G

Финальный этап

Полуфиналы 
Каждый полуфинал состоял из двух матчей. В случае, если каждая команда выигрывала по одному матчу, то после второго матча игрался решающий овертайм.

Матч за третье место

Финал 
Финал состоял из двух матчей. В случае, если команды выигрывали по одному матчу, то чемпион определялся в овертайме, который игрался после второго матча.

Итоговое положение команд

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки турнира
 Вратарь:  Томми Сало
 Защитник:  Франтишек Кучера
 Нападающий:  Саку Койву

Символическая сборная
 Вратарь:  Томми Сало
 Защитники:  Йере Каралахти —  Павел Кубина
 Нападающие:  Теему Селянне —  Саку Койву —  Мартин Ручинский

Приз «Справедливой игры»

Чемпион

Примечания

См. также 
 Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999